Drlupa est un toponyme qui peut désigner :
 Drlupa, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kraljevo, district de Raška ;
 Drlupa, un village de Serbie situé dans la municipalité de Sopot et sur le territoire de la Ville de Belgrade.